Donnington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Donnington, Gloucestershire, ort, England, 
 Donnington, Herefordshire, ort, England,
 Donnington, West Sussex, ort, England,